Annie Cornet est une professeure de l'université de Liège depuis 1999. Elle s'est spécialisée dans les études de genre, ainsi que dans les problématique de la diversité. À ce titre, elle supervise les problèmes liés au management interculturel, à l'homophobie, aux personnes handicapées au travail, et à la Gestion des différences d'âges au travail.

Profession 
Annie Cornet donne cours de gestion des ressources humaines (GRH), elle enseigne également la théorie des organisations, la gestion du changement en société, les aspects sociaux de l'entreprise et de l'économie, la méthodologie pour les mémoires de Licences et de Masters, ainsi que la méthodologie qualitative.

Fonctions et  mandats 
En plus de sa charge d'enseignante, Cornet est également représentante académique à la commission Femmes et développement (ARGO) - coopération internationale ainsi que membre de ARES - groupe de travail genre, et le groupe Femmes et Sciences, FERULiège.

Principales Publications

Livres 
 La gestion de la diversité dans les entreprises et les organisations - manuel à destinationdes enmployeurs. Coécrit avec Philippe Warland. Première édition: 2000. Seconde édition :2010
 GRH et gestion de la diversité. Coécrit avec Philippe Warland. 2008.
 Genres et GRH, les défis de l'égalité hommes-femmes. Coécrit avec Jacqueline Laufer et Sophia Belghiti-Mahut. 2008.

Chapitres dans des  ouvrages collectifs 
 Cultures and management in Belgium: "trade unions and social concertation ", dans Cross- Cultural Management accross the Wold. 2013.
 Le diagnostic: un étape importante et complexe, dans encyclopédie de la diversité. 2012. 
 Les métiers en pénurie: un contexte favorable à une gestion des âges.

Liens externes 

 Publications and communications of Annie Cornet
 Commission Femmes et développement
 ARES

Références 

Professeur à l'université de Liège
Gestion des ressources humaines en Belgique
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Lieu de naissance inconnu